Les Bons Villers is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente ligt een tiental kilometer ten noorden van Charleroi, tegen de grens met Waals-Brabant. Les Bons Villers is een landelijke gemeente die in 1977 is ontstaan uit de fusie van vijf toenmalige gemeenten, en telt ruim 9000 inwoners.

Kernen
Les Bons Villers bestaat uit vijf deelgemeenten, het gemeentehuis bevindt zich in Frasnes-lez-Gosselies, de centrale en grootste kern.

Deelgemeenten

Overige kernen

In Rèves ligt nog het gehucht Sart-à-Rèves.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Les Bons Villers

Externe links
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen